Benedita – forma portoghese del nome proprio di persona Benedetta
Benedita – freguesia della municipalità di Alcobaça (distretto di Leiria, Portogallo)